Ellops Gistel, 1848 – synonim rodzaju Acipenser
 Ellops Minding, 1832 – synonim rodzaju Elops